Collegio elettorale di Gorizia – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1921 al 1923
Collegio elettorale di Gorizia – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 1993
Collegio elettorale di Gorizia – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005